Division I i ishockey 1965-66 var den 45. sæson af den bedste svenske ishockeyliga. Det var samtidig turneringen om det 42. svenske mesterskab i ishockey for mandlige klubhold. For anden sæson i træk blev sæsonformatet ændret. De 16 deltagende klubber var opdelt i to regionale puljer med otte hold i hver, og i hver pulje spillede holdene en tredobbeltturnering i stedet for en dobbeltturnering alle-mod-alle, hvilket gav 21 grundspilskampe til hvert hold. De fire bedste hold fra hver pulje gik videre til slutspillet om mesterskabet, som siden den foregående sæson var blevet lavet om fra en dobbeltturnering alle-mod-alle til en cupturnering, hvor opgørene blev afgjort bedst af tre kampe. Endvidere var nedrykninggspillet blevet afskaffer, så de to lavest placerede hold i hver grundspilspulje rykkede direkte ned i Division II.

Mesterskabet blev vundet af Brynäs IF, som blev svenske mestre for anden gang og for første gang siden sæsonen 1963-64. Klubben kvalificerede sig til SM-slutspillet som vinder af Division I Syd med 19 sejre i de 21 grundspilskampe. I finalen vandt Brynäs IF med 2-1 i kampe over de forsvarende mestre fra Västra Frölunda IF, der var blevet nr. 2 i Division I Syd, og som dermed sluttede sæsonen med sølvmedaljerne. Dermed vandt Västra Frölunda IF SM-medaljer for anden sæson i træk og tredje gang i alt. Brynäs IF vandt den første kamp i finaleserien med 4-1 i en hjemmekamp, der på grund af ekstrem kulde var blevet flyttet fra den normale hjemmebane, det udendørs Gävle isstadion i Gävle, til Rocklundahallen i Västerås. Västra Frölunda IF udlignede til 1-1 i kampe ved at vinde den anden kamp med 6-5. Den afgørende kamp blev spillet i Johanneshovs isstadion i Stockholm, hvor Brynäs IF sikrede sig mesterskabet med en sikker 7-1-sejr efter en mageløs opvisning i spilleglæde og skøjteløb.

Bronzemedaljerne blev vundet af Djurgårdens IF, der i opgøret mellem de to tabere af semifinalerne besejrede Leksands IF efter at have opnået en sejr og en uafgjort i de to kampe.

Grundspil 

Division I var opdelt i to regionale puljer, Nord og Syd, med otte hold i hver. I hver pulje spillede holdene en tredobbeltturnering alle-mod-alle, hvorefter de fire bedste hold gik videre til mesterskabsslutspillet, mens de to lavest placerede hold i hver pulje rykkede ned i Division II.

Division I Nord

Division I Syd

SM-slutspil 

SM-slutspillet om mesterskabet havde deltagelse af de fire bedst placerede hold i hver af de to regionale Division I-kredse. De otte hold spillede en cupturnering, hvor hvert opgør blev afgjort i bedst af tre kampe. Bronzekampen mellem de to tabende semifinalister blev dog afviklet over to kampe.

På grund af ekstrem kulde blev Brynäs IF's hjemmekampe i slutspillet flyttet fra klubbens sædvanlige hjemmebane, det udendørs Gävle isstadion i Gävle, til Johanneshovs isstadion i Stockholm, bortset fra den første finalekamp, der blev afviklet i Rocklundahallen i Västerås.

Kvartfinaler

Semifinaler

Bronzekamp

Finale

Spillere 

Brynäs IF's mesterhold bestod af følgende spillere:
 Lars Bylund (2. SM-titel)
 Hans Dahllöf (2. SM-titel)
 Sten Edqvist (1. SM-titel)
 Lennart Gustafsson (1. SM-titel)
 Lars Hedenström (2. SM-titel)
 Lennart Johansson (2. SM-titel)
 Kjell Johnsson (2. SM-titel)
 Stefan Karlsson (1. SM-titel)
 Heimo Klockare (2. SM-titel)
 Hans Lindberg (2. SM-titel)
 Tord Lundström (2. SM-titel)
 Jan Erik Lyck (2. SM-titel)
 Lars-Göran Nilsson (1. SM-titel)
 Lars-Åke Sivertsson (2. SM-titel)
 Hans Sjöberg (2. SM-titel)
 Håkan Wickberg (2. SM-titel)

Kilder 
 Hockeyarchives - Championnat de Suède 1965/66  
 Ishockeytabeller - 1965-66  
 Svenska Ishockeyförbundet - Historik - Nationellt  
 Djurgården Hockey - Historia - 1960-1969  
 Hammarby IF - Historia - 1965/66  
 Frölunda Indians - Vår historia - Alla säsonger  
 Svenskhockey.com - Allsvenskan 1965/66

Noter 

1965-66
1965-66
Ishockey i 1965
Ishockey i 1966